Enrique Torres puede referirse a:
 Enrique Torres,  ciclista español.
 Enrique Torres (1950-), escritor argentino.
 Enrique Torres Belón (1887-1969), ingeniero y político peruano.